Munroe bezeichnet:
 Munroe-Effekt, partielle Fokussierung von Explosionsenergie
 (4942) Munroe, Asteroid

Munroe ist der Familienname folgender Personen:
 Bjorn Munroe (* 1978), bahamaischer Tennisspieler
 Charles Edward Munroe (1849–1938), US-amerikanischer Chemiker
 Hugh Edwin Munroe (1878–1947), kanadischer Arzt und Vizegouverneur
 John Munroe (1796–1861), US-amerikanischer Soldat
 Kathleen Munroe (* 1982), kanadische Schauspielerin
 Lavaughn Munroe (* 1981), bahamaischer Tennisspieler
 Myles Munroe († 2014), bahamaischer Prediger
 Randall Munroe (* 1984), amerikanischer Comicautor und ehemaliger Robotiker der NASA
 Scott Munroe (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Monroe, Monro, Munro